Золотий кубок КОНКАКАФ 1998 () — 14-ий розіграш чемпіонату КОНКАКАФ (четвертий розіграш під найменуванням Золотий кубок КОНКАКАФ), організований КОНКАКАФ, що відбувся з 1 по 15 лютого 1998 року.

Турнір проходив в США, у містах Лос-Анджелес, Маямі та Окленд. Десять команд були розбиті на дві групи по три команди і одну групу з чотирма командами, переможці кожної групи, а також друга команда з групи А проходили в півфінал. Знову турнір була запрошена збірна з-поза меж КОНКАКАФ Бразилія, яка цього разу відправила основну команду і стала бронзовим призером турніру, а чемпіоном стала збірна Мексики, що у фіналі обіграла господарів змагань американців.

Кваліфікація

Стадіони

Груповий етап

Група A

Група B

Группа C

Плей-оф

Півфінали

Матч за 3-тє місце

Фінал

Нагороди

Найкращі бомбардири 
4 голи
  Пауло Ванчопе
  Луїс Ернандес

3 голи
  Ромаріо

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Золотий кубок КОНКАКАФ 1998 на RSSSF 

Золотий кубок КОНКАКАФ
1998 у футболі
1998 в американському спорті